Александр Петрович Абрамов: Абрамов, Александр Петрович (1919 — ?) — советский футболист.
 Абрамов, Александр Петрович (род. 1948) — советский и российский математик.